Glaría puede hacer referencia a:

Personas 
Alejandro Glaría, futbolista argentino.
Jesús Glaría, futbolista español.
Rubén Oscar Glaría, futbolista y político argentino.

Miscelánea 
Rachelia glaria, género de plantas con flores perteneciente a la familia de las asteráceas cuya única especie es Rachelia glaria.